Kickxellaceae är en familj av svampar. Enligt Catalogue of Life ingår Kickxellaceae i ordningen Kickxellales, divisionen oksvampar och riket svampar, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället ordningen Kickxellales, klassen Zygomycetes, divisionen oksvampar och riket svampar.

Källor

Oksvampar
Kickxellaceae